Il gruppo dell'enigmatite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo della saffirina.

Minerali del gruppo dell'enigmatite 
 Enigmatite
 Krinovite
 Wilkinsonite

Bibliografia 
 

enigmatite